Lingüística:
 Llengua gayle, un argot gay.
 Música:
 La cantant estatunidenca Gayle.